Carlos Adrián Valdez – calciatore uruguaiano
 Carlos Valdez – giocatore di baseball dominicano